Мехмед може да се отнася за:
 Султани на Османската империя
 Мехмед I (1382-1421)
 Мехмед II (1432-1481)
 Мехмед III (1566-1603)
 Мехмед IV (1642-1693)
 Мехмед V (1844-1918)
 Мехмед VI (1861-1926)
 Мехмед Емин Али паша (1815-1871), османски политик
 Мехмед Кьорходжа (?-1779), османски аян
 Мехмед Рушди паша (1811-1882), османски политик
 Савфет Мехмед паша (1815-1883), османски политик
 Мехмед Синап (?-1796), османски кърджалия
 Соколлу Мехмед паша (1505-1579), османски политик
 Фахри Мехмед (р. 1930), македонски писател и политик